Belot (popularniji naziv Bela), kartaška igra
 Bela IV., hrvatsko-ugarski kralj
 Bela (Novi Marof), naselje u Novom Marofu
 Bela (pleme), burmansko pleme u Yunnanu, Kina.
 Bela (Ajdovščina, Slovenija), naselje u Sloveniji